Ralph Waldo Emerson School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Ralph Waldo Emerson School (Indiana), NRHP-Nr. 95000702
 Ralph Waldo Emerson School (Missouri), NRHP-Nr. 92001145